Calum Heaslip Arredondo es un cantante, empresario y guitarrista español. Su debut tuvo lugar en la primera edición del programa de televisión La Voz Kids, cuando tenía 12 años. A pesar de no conseguir llegar a ser el finalista de este concurso, logró publicar su primer sencillo, Turn it up, tema que consiguió alcanzar el número 124 del top 200 de las listas oficiales de ventas digitales. Poco después, en febrero de 2015, publicó su primer LP, Hey Babe, un CD con diez temas, de los cuales seis están interpretados en inglés y cuatro en español. Asimismo, tras una selección de jóvenes artistas llevada a cabo por Disney, fue seleccionado para interpretar la versión en español de If Only, el tema principal de la película para adolescentes Los Descendientes. 

Durante el 2015 viajó por toda España de gira con los 40 Principales, así como por México, donde participó en el Teen's Music Festival, ante siete mil espectadores y junto a artistas como Sofía Reyes, Alex Hoyer y Mario Bautista. Durante ese mismo año, escribió y publicó un libro con las memorias sobre su experiencia por el paso del concurso, sobre su vida personal y sobre las relaciones con sus amistades y su familia, titulado La nube en la que vivo. También fue el artista más votado y ganador del premio Neox Fan Awards al artista WTF del 2015.

Biografía 
De padre irlandés y madre española, nació en la provincia de Granada, el 10 de enero de 2001, aunque luego se trasladó a la isla de Mallorca, donde sus padres ya contaban con residencia en la localidad de Santa Ponsa, núcleo de población del municipio de Calviá. Su pasión por la música la obtuvo por parte de su padre, que al ser músico se dedicó a enseñarle a tocar la guitarra y a practicar melodías desde los cinco años, así como el idioma inglés, el cual junto al español habla de forma bilingüe. A la edad de 12 años, junto a su padre, que solía acompañarle con la guitarra, se presentó al programa infantil La Voz Kids, donde conoció a otros artistas y recibió adiestramiento por parte del cantante David Bisbal. En 2016, además de dedicarse a la gira y promoción de su disco continúa estudiando. Tiene una hermana llamada Megan, que también canta y toca el piano, además de ser bailarina urbana, y otra hermana pequeña llamada Noa, que nació el 31 de octubre de 2015.

Discografía 
 Hey Babe (LP) 1x Oro (20 000 copias vendidas)
 Staying Alive
 47 days

Referencias

Enlaces externos 
 Página principal de Calum

Cantantes de la provincia de Granada
Músicos de Andalucía